Příjmení Konstantinov () nosí více významných osobností:

 Aleko Konstantinov (1863–1897) – bulharský spisovatel
 Fjodor Konstantinov (1901–1991) – sovětský marxisticko-leninský filosof a vysokoškolský pedagog, zakladatel a od roku 1971 prezident Filosofické společnosti SSSR
 Janko Konstantinov (1926–2010) – makedonský architekt
 Vitalij Konstantinov (* 1949) – sovětský řeckořímský zápasník, olympijský vítěz
 Vladimir Konstantinov (lední hokejista) (* 1967) – sovětský lední hokejista
 Vladimir Konstantinov (politik) (* 1956) – krymský politik